Bookchin ist der Familienname folgender Personen:

 Murray Bookchin (1921–2006), US-amerikanischer libertärer Sozialist
 Natalie Bookchin (* 1962), Künstlerin aus Brooklyn, New York